Boos kan syfta på:

Geografi

Frankrike
 Boos, Landes – kommun i departementet Landes
 Boos, Seine-Maritime – kommun i departementet Seine-Maritime
 Boos (kanton) – en kanton

Tyskland
 Boos, Bad Kreuznach – kommun i Landkreis Bad Kreuznach i Rheinland-Pfalz
 Boos, Mayen-Koblenz – kommun i Landkreis Mayen-Koblenz i Rheinland-Pfalz
 Boos, Unterallgäu – kommun i Landkreis Unterallgäu i Byern